Dymer (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 5600 Einwohnern (2019).

Die 1582 gegründete Ortschaft liegt im Rajon Wyschhorod an der Regionalstraße P–02 16 km östlich von Katjuschanka und 29 km nördlich vom Rajonzentrum Wyschhorod. Dymer besitzt seit 1967 den Status einer Siedlung städtischen Typs. Wenige Kilometer östlich der Siedlung liegt das Kiewer Meer, ein 922 km² großer Dneprstausee. Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich im 37 km südsüdwestlich gelegenen Irpin.

Am 25. Februar 2022 kam es in Dymer zu Gefechten zwischen der ukrainischen Armee und den russischen Streitkräften.

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Iwan Kamanin (1850–1921), ukrainischer Historiker und Paläograf
 Louis B. Mayer (1884–1957), US-amerikanischer Filmproduzent

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Rajon Wyschhorod
Gegründet 1582